Il doppio femminile  del torneo di tennis Tashkent Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Li Na e Li Ting che hanno battuto in finale Iroda Tulyaganova e Anna Zaporožanova 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Giulia Casoni /  Nadežda Ostrovskaja (semifinali)
 Cătălina Cristea /  Marlene Weingärtner (primo turno)

 Evgenija Kulikovskaja /  Ekaterina Sysoeva (quarti di finale)
 Iroda Tulyaganova /  Anna Zaporožanova (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2000